Een verkeersweg:
 N946 (België)
 N946 (Nederland), zie Provinciale weg 946

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing